

Бескайнар — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Бескайнар — село, Талгарський район, Алматинська область

Див. також 
 Кайнар